Ве́рхня ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Верхня вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Верхня вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Верхня вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Верхня вулиця — вулиця в місті Київ.
 Верхня вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Верхня вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Верхня вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Верхня вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиці